Das Mixed im Squash bei den Panamerikanischen Spielen 2019 wurde vom 25. bis 28. Juli ausgetragen. Das Teilnehmerfeld bestand aus sieben Doppelpaaren.

Die Mixedkonkurrenz im Squash wurde erstmals im Rahmen der Panamerikanischen Spiele ausgetragen. Catalina Peláez und Miguel Ángel Rodríguez aus Kolumbien starteten topgesetzt ins Turnier und erreichten auch das Finale, in dem sie die Mexikaner Diana García und Alfredo Ávila mit 11:10 und 11:4 besiegten.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf tournamentsoftware.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2019
Squashturnier in Lima
Squashturnier 2019